Deep River (Iowa), entitat de població de l'estat d'Iowa (Estats Units)
 Deep River (Connecticut), entitat de població de l'estat de Connecticut (Estats Units)